Nokere Koerse 2018 var den 73. udgave af cykelløbet Nokere Koerse. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 14. marts 2018. Det blev vundet af hollandske Fabio Jakobsen fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Lasse Norman Hansen kørte for 
 Mikkel Bjerg kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2018
UCI Europe Tour 2018